Лимаревка (Беловодский район) — село, относится к Беловодскому району Луганской области Украины.
 Лимаревка (Марковский район) — село, относится к Марковскому району Луганской области Украины.